Christopher Newman ist der Name folgender Personen:

 Christopher Newman (Produzent) (* 1955), im Libanon geborener Filmproduzent
* Christopher Newman (Tontechniker) (* 1940), US-amerikanischer Tontechniker
 Christopher Newman (* 1958), britischer Künstler, siehe Chris Newman